MAC-адреса — унікальний ідентифікатор мережевого пристрою.
 MAC-підпис — маленький шматок інформації, використовний для автентифікації повідомлення.
 Проект MAC, в рамках якого у 1960-ті роки здійснювалися важливі дослідження у галузі операційних систем і штучного інтелекту у MIT.
 Make-up Art Cosmetics, краще відомий як M·A·C або MAC Cosmetics — виробник косметики, заснований в Торонто (Канада) з головною квартирою в Нью-Йорку.

Див. також 
 Macintosh